Банье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Лавор-Кокань. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81022.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 25 км восточнее Тулузы, в 50 км к юго-западу от Альби.

На юге коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 177 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 87 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 61 были экономически активными, 26 — неактивными (показатель активности — 70,1 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 61 активных работали 56 человек (27 мужчин и 29 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 26 неактивных 6 человек были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 6 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн